Papier-mâché
 Papier antaimoro
 Papier collé
 Papier découpé

Altri progetti